

Geografia

Germania 
 Dernbach – comune del circondario di Neuwied (Renania-Palatinato)
 Dernbach – comune del circondario rurale della Weinstraße Meridionale (Renania-Palatinato)
 Dernbach (Westerwald) – comune del circondario rurale Westerwaldkreis (Renania-Palatinato)

Altro 
 Peter Philipp von Dernbach (1619-1683) – vescovo tedesco